Гайслинген () — населённые пункты в федеральной земле Баден-Вюртемберг:
 Гайслинген (Балинген) — город в округе Цоллернальб
 Гайслингер-ам-Кохер — населённый пункт в общине Браунсбах
 Гайслинген-ан-дер-Штайге — город в округе Гёппинген

См. также 
 Гайзинген
 Гайсслинген (:de:Geißlingen)